Corazón salvaje (telenowela 1966)
 Corazón salvaje (telenowela 1977)
 Corazón salvaje (telenowela 1993)